La perlite est un constituant biphasé de l'acier.
 La perlite est une roche naturelle à base de silice.